Il singolare del Faber Grand Prix 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Iva Majoli era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 4–6, 7–6, 6–4  Jana Novotná.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (finale)
  Anke Huber (secondo turno)
  Iva Majoli (campionessa)
  Karina Habšudová (secondo turno)

 Brenda Schultz (secondo turno) 
 Barbara Paulus (semifinali) 
 Sabine Appelmans (secondo turno) 
 Elena Lichovceva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Faber Grand Prix 1997